Детали рельефа астероида (2867) Штейнс были изучены при пролёте межпланетной станции «Розетта» 5 сентября 2008 года.

Кратеры

Области

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Список астероидов

Примечания

Ссылки 
 Gazetteer of Planetary Nomenclature

Ш